

Persone 
 Aleksandr Nevskij – sovrano russo del Duecento, venerato come santo dalla chiesa ortodossa russa

Nautica 
 Aleksandr Nevskij – fregata russa che naufragò nei pressi della costa danese nel 1868
 Aleksandr Nevskij – nave rompighiaccio, in seguito denominato Lenin
 Aleksandr Nevskij – incrociatore della classe Sverdlov
 Aleksandr Nevskij – sottomarino lanciamissili balistici

Altro 
 Aleksandr Nevskij – film di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn ispirato alla figura del sovrano
 Aleksandr Nevskij – colonna sonora del film e omonima cantata di Sergej Prokof'ev
 Monastero di Aleksandr Nevskij – monastero a San Pietroburgo
 Vita di Aleksandr Nevskij – opera letteraria russa composta tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo
 Ponte Aleksandr Nevskij – ponte di San Pietroburgo
 Piazza Aleksandr Nevskij – piazza di San Pietroburgo
 Sikorsky Aleksandr Nevskij – bombardiere russo

Pagine correlate 
 Nevskij
 Cattedrale di Aleksandr Nevskij
 Ordine di Aleksandr Nevskij